Het ATP-toernooi van Brisbane 2017 (met de officiële naam Brisbane International presented by Suncorp 2017) werd gespeeld van 1 tot en met 8 januari 2017. Plaats van handeling, de outdoor hardcourtbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Grigor Dimitrov. Hij versloeg in de finale Kei Nishikori met 6-2, 2-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Thanasi Kokkinakis en Jordan Thompson. Zij versloegen in de finale Gilles Müller en Sam Querrey met 7-6(71) en 6-4.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 96.107 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Uitzendrechten 
Het ATP-toernooi van Brisbane was in Nederland en België exclusief te zien op Eurosport. Eurosport zond het ATP-toernooi van Brisbane uit via de lineaire sportkanalen Eurosport 1 en Eurosport 2 en via de online streamingdienst, de Eurosport Player.

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane